Тральщики класса «Оксёй» () — серия норвежских тральщиков 1990-х годов. Корабли этого класса отличаются стеклопластиковым катамаранным корпусом на воздушной подушке. Всего с 1990 по 1995 год на верфях Kværner Mandal было построено четыре корабля этого класса, совместно с пятью тральщиками класса «Альта», построенными по схожему проекту и отличающимися в основном оборудованием. По состоянию на 2007 год, три тральщика класса «Оксёй» всё ещё состоят на вооружении ВМС Норвегии и ещё один числится в резерве.

Представители

Литература 
 S.Saunders. Jane's Fighting Ships 2004-2005 — Jane's Information Group Limited, 2005. ISBN 0-7106-2623-1

Тральщики класса «Оксёй»
Военные корабли по проектам